

Примітки

Джерела та література

Посилання 

  Офіційна сторінка Ітано (Токушіма)

Містечка префектури Токушіма
Повіт Ітано